CCU steht als Abkürzung für:
 Capture/Compare Unit, ein Computerchip-Baustein, siehe Capture/Compare-Einheit
 Carbon Capture and Utilization, eine Technologie zur Nutzung von Kohlendioxid als Rohstoff
 Centro Cooperativista Uruguayo, eine uruguayische Nichtregierungsorganisation
 Centro Cultural Universitario, ursprünglicher Name der Universidad Iberoamericana
 Chung-Cheng-Nationaluniversität in Taiwan
 Clear Channel Communications (Börsenkürzel)
 Coastal Carolina University in Conway im US-Bundesstaat South Carolina
 Compañía de Cervecerías Unidas die größte Brauerei-Gruppe Chiles
 Critical Care Unit, siehe Intensivstation
 Flughafen Kolkata (IATA-Code)

Abkürzung